|-
|(89001)||2001 TH78|| align=right|15,2|| align=right|2,943|| align=right|0,078|| align=right|7,47|| align=right|5,047||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89002)||2001 TK78|| align=right|14,7|| align=right|3,122|| align=right|0,042|| align=right|19,91|| align=right|5,514||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89003)||2001 TR78|| align=right|15,4|| align=right|2,634|| align=right|0,098|| align=right|2,90|| align=right|4,275||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89004)||2001 TE79|| align=right|14,6|| align=right|2,527|| align=right|0,172|| align=right|15,49|| align=right|4,016||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89005)||2001 TH79|| align=right|16,3|| align=right|2,298|| align=right|0,264|| align=right|4,71|| align=right|3,484||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89006)||2001 TT79|| align=right|16,1|| align=right|2,369|| align=right|0,162|| align=right|3,33|| align=right|3,645||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89007)||2001 TY79|| align=right|15,3|| align=right|2,736|| align=right|0,048|| align=right|5,33|| align=right|4,526||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89008)||2001 TA80|| align=right|16,2|| align=right|2,258|| align=right|0,252|| align=right|3,33|| align=right|3,393||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89009)||2001 TC80|| align=right|14,8|| align=right|2,670|| align=right|0,099|| align=right|5,96|| align=right|4,363||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89010)||2001 TT80|| align=right|15,3|| align=right|2,391|| align=right|0,131|| align=right|6,23|| align=right|3,696||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89011)||2001 TY80|| align=right|14,6|| align=right|2,782|| align=right|0,127|| align=right|12,32|| align=right|4,639||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89012)||2001 TU82|| align=right|15,8|| align=right|3,071|| align=right|0,144|| align=right|3,78|| align=right|5,382||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89013)||2001 TD83|| align=right|16,3|| align=right|2,235|| align=right|0,044|| align=right|5,06|| align=right|3,341||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89014)||2001 TE83|| align=right|15,6|| align=right|2,350|| align=right|0,031|| align=right|5,18|| align=right|3,601||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89015)||2001 TW85|| align=right|15,4|| align=right|3,032|| align=right|0,120|| align=right|10,17|| align=right|5,278||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89016)||2001 TW87|| align=right|16,9|| align=right|2,366|| align=right|0,059|| align=right|4,51|| align=right|3,638||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89017)||2001 TT88|| align=right|17,0|| align=right|2,176|| align=right|0,120|| align=right|4,22|| align=right|3,210||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89018)||2001 TQ89|| align=right|15,7|| align=right|2,297|| align=right|0,082|| align=right|6,30|| align=right|3,481||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89019)||2001 TC90|| align=right|14,7|| align=right|2,756|| align=right|0,114|| align=right|6,72|| align=right|4,575||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89020)||2001 TK91|| align=right|16,4|| align=right|2,528|| align=right|0,134|| align=right|3,13|| align=right|4,019||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89021)||2001 TC94|| align=right|15,1|| align=right|2,701|| align=right|0,148|| align=right|2,39|| align=right|4,437||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89022)||2001 TX94|| align=right|15,5|| align=right|2,779|| align=right|0,029|| align=right|3,71|| align=right|4,632||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89023)||2001 TB98|| align=right|16,0|| align=right|2,526|| align=right|0,163|| align=right|1,49|| align=right|4,013||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89024)||2001 TP99|| align=right|15,2|| align=right|2,803|| align=right|0,171|| align=right|6,29|| align=right|4,693||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89025)||2001 TD101|| align=right|15,8|| align=right|2,157|| align=right|0,213|| align=right|3,73|| align=right|3,168||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89026)||2001 TZ101|| align=right|15,2|| align=right|2,659|| align=right|0,069|| align=right|3,41|| align=right|4,335||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89027)||2001 TN102|| align=right|13,7|| align=right|3,179|| align=right|0,076|| align=right|20,79|| align=right|5,666||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89028)||2001 TB105|| align=right|15,3|| align=right|2,687|| align=right|0,097|| align=right|1,01|| align=right|4,404||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89029)||2001 TK105|| align=right|16,3|| align=right|2,171|| align=right|0,230|| align=right|1,40|| align=right|3,199||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89030)||2001 TQ105|| align=right|15,3|| align=right|2,308|| align=right|0,124|| align=right|7,66|| align=right|3,505||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89031)||2001 TF106|| align=right|14,9|| align=right|2,324|| align=right|0,163|| align=right|4,84|| align=right|3,543||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89032)||2001 TH106|| align=right|15,2|| align=right|2,327|| align=right|0,112|| align=right|3,88|| align=right|3,550||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89033)||2001 TO106|| align=right|15,5|| align=right|2,428|| align=right|0,171|| align=right|2,36|| align=right|3,782||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89034)||2001 TZ106|| align=right|14,9|| align=right|2,428|| align=right|0,131|| align=right|6,64|| align=right|3,782||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89035)||2001 TM107|| align=right|14,7|| align=right|2,593|| align=right|0,211|| align=right|3,30|| align=right|4,175||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89036)||2001 TV107|| align=right|14,9|| align=right|2,567|| align=right|0,256|| align=right|3,98|| align=right|4,113||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89037)||2001 TZ107|| align=right|15,2|| align=right|2,287|| align=right|0,129|| align=right|4,65|| align=right|3,457||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89038)||2001 TL109|| align=right|14,5|| align=right|2,999|| align=right|0,109|| align=right|10,63|| align=right|5,193||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89039)||2001 TN109|| align=right|15,2|| align=right|2,699|| align=right|0,052|| align=right|5,45|| align=right|4,435||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89040)||2001 TS109|| align=right|15,8|| align=right|2,559|| align=right|0,123|| align=right|4,32|| align=right|4,093||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89041)||2001 TU111|| align=right|14,6|| align=right|3,177|| align=right|0,056|| align=right|5,02|| align=right|5,663||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89042)||2001 TG112|| align=right|16,1|| align=right|2,321|| align=right|0,210|| align=right|4,01|| align=right|3,536||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89043)||2001 TJ112|| align=right|15,9|| align=right|2,240|| align=right|0,114|| align=right|5,38|| align=right|3,351||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89044)||2001 TG113|| align=right|15,2|| align=right|2,627|| align=right|0,049|| align=right|7,43|| align=right|4,257||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89045)||2001 TP114|| align=right|15,4|| align=right|2,528|| align=right|0,206|| align=right|3,59|| align=right|4,020||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89046)||2001 TK115|| align=right|15,7|| align=right|2,295|| align=right|0,114|| align=right|2,36|| align=right|3,476||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89047)||2001 TT115|| align=right|14,6|| align=right|3,078|| align=right|0,084|| align=right|8,79|| align=right|5,399||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89048)||2001 TF116|| align=right|14,7|| align=right|2,739|| align=right|0,138|| align=right|12,13|| align=right|4,533||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89049)||2001 TA117|| align=right|15,6|| align=right|2,429|| align=right|0,128|| align=right|5,45|| align=right|3,785||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89050)||2001 TM117|| align=right|13,4|| align=right|2,883|| align=right|0,338|| align=right|30,87|| align=right|4,895||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89051)||2001 TF118|| align=right|14,8|| align=right|2,541|| align=right|0,159|| align=right|17,32|| align=right|4,051||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89052)||2001 TR118|| align=right|14,8|| align=right|2,577|| align=right|0,169|| align=right|12,11|| align=right|4,136||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89053)||2001 TQ122|| align=right|14,6|| align=right|2,661|| align=right|0,197|| align=right|11,35|| align=right|4,339||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89054)||2001 TR122|| align=right|16,8|| align=right|2,236|| align=right|0,178|| align=right|5,22|| align=right|3,342||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89055)||2001 TT123|| align=right|15,7|| align=right|2,244|| align=right|0,078|| align=right|7,36|| align=right|3,361||MBA||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(89056)||2001 TK125|| align=right|15,9|| align=right|2,212|| align=right|0,121|| align=right|6,77|| align=right|3,289||MBA||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(89057)||2001 TK127|| align=right|15,2|| align=right|2,380|| align=right|0,070|| align=right|8,02|| align=right|3,671||MBA||12. oktober 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(89058)||2001 TP130|| align=right|15,2|| align=right|2,698|| align=right|0,078|| align=right|9,56|| align=right|4,430||MBA||8. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89059)||2001 TR130|| align=right|14,6|| align=right|2,668|| align=right|0,076|| align=right|15,91|| align=right|4,358||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89060)||2001 TG133|| align=right|15,1|| align=right|2,664|| align=right|0,018|| align=right|9,90|| align=right|4,347||MBA||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(89061)||2001 TU134|| align=right|15,3|| align=right|2,725|| align=right|0,113|| align=right|8,36|| align=right|4,497||MBA||13. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89062)||2001 TW134|| align=right|14,6|| align=right|3,037|| align=right|0,148|| align=right|11,47|| align=right|5,291||MBA||13. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89063)||2001 TV146|| align=right|15,0|| align=right|2,650|| align=right|0,185|| align=right|12,48|| align=right|4,314||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89064)||2001 TX146|| align=right|16,0|| align=right|2,397|| align=right|0,125|| align=right|7,14|| align=right|3,710||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89065)||2001 TK147|| align=right|17,2|| align=right|2,274|| align=right|0,097|| align=right|4,94|| align=right|3,429||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89066)||2001 TZ147|| align=right|16,0|| align=right|2,731|| align=right|0,053|| align=right|5,64|| align=right|4,511||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89067)||2001 TE148|| align=right|15,8|| align=right|2,737|| align=right|0,025|| align=right|6,13|| align=right|4,526||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89068)||2001 TQ148|| align=right|16,0|| align=right|2,563|| align=right|0,070|| align=right|7,48|| align=right|4,103||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89069)||2001 TG149|| align=right|15,6|| align=right|2,704|| align=right|0,027|| align=right|7,13|| align=right|4,445||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89070)||2001 TV149|| align=right|15,9|| align=right|2,368|| align=right|0,035|| align=right|7,21|| align=right|3,643||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89071)||2001 TF150|| align=right|16,2|| align=right|2,398|| align=right|0,066|| align=right|5,91|| align=right|3,714||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89072)||2001 TS151|| align=right|15,3|| align=right|2,931|| align=right|0,068|| align=right|13,01|| align=right|5,018||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89073)||2001 TC153|| align=right|15,7|| align=right|2,534|| align=right|0,194|| align=right|7,05|| align=right|4,033||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89074)||2001 TD154|| align=right|16,1|| align=right|2,573|| align=right|0,099|| align=right|11,35|| align=right|4,125||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89075)||2001 TG158|| align=right|17,0|| align=right|2,316|| align=right|0,145|| align=right|5,39|| align=right|3,523||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89076)||2001 TH158|| align=right|15,4|| align=right|2,772|| align=right|0,086|| align=right|6,03|| align=right|4,615||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89077)||2001 TU159|| align=right|15,1|| align=right|2,849|| align=right|0,132|| align=right|15,27|| align=right|4,808||MBA||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(89078)||2001 TC162|| align=right|17,1|| align=right|2,238|| align=right|0,132|| align=right|1,66|| align=right|3,347||MBA||11. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89079)||2001 TQ165|| align=right|14,4|| align=right|3,216|| align=right|0,100|| align=right|5,82|| align=right|5,766||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89080)||2001 TA166|| align=right|15,2|| align=right|2,292|| align=right|0,126|| align=right|4,80|| align=right|3,469||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89081)||2001 TE166|| align=right|15,2|| align=right|2,402|| align=right|0,089|| align=right|5,37|| align=right|3,722||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89082)||2001 TB167|| align=right|15,7|| align=right|2,422|| align=right|0,008|| align=right|12,61|| align=right|3,769||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89083)||2001 TA170|| align=right|16,0|| align=right|2,296|| align=right|0,177|| align=right|7,51|| align=right|3,479||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89084)||2001 TQ171|| align=right|16,0|| align=right|2,545|| align=right|0,095|| align=right|14,96|| align=right|4,059||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89085)||2001 TU171|| align=right|16,3|| align=right|2,304|| align=right|0,086|| align=right|8,80|| align=right|3,496||MBA||13. oktober 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89086)||2001 TG172|| align=right|15,5|| align=right|2,784|| align=right|0,034|| align=right|3,85|| align=right|4,644||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89087)||2001 TS174|| align=right|14,8|| align=right|2,599|| align=right|0,062|| align=right|10,41|| align=right|4,190||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89088)||2001 TY181|| align=right|15,6|| align=right|2,716|| align=right|0,038|| align=right|2,86|| align=right|4,475||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89089)||2001 TF182|| align=right|16,1|| align=right|2,454|| align=right|0,071|| align=right|5,24|| align=right|3,845||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89090)||2001 TK182|| align=right|17,1|| align=right|2,284|| align=right|0,140|| align=right|4,00|| align=right|3,452||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89091)||2001 TS187|| align=right|15,2|| align=right|2,447|| align=right|0,128|| align=right|4,93|| align=right|3,827||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89092)||2001 TY188|| align=right|17,2|| align=right|2,176|| align=right|0,183|| align=right|2,98|| align=right|3,209||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89093)||2001 TA189|| align=right|15,7|| align=right|2,312|| align=right|0,128|| align=right|3,31|| align=right|3,516||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89094)||2001 TN189|| align=right|16,7|| align=right|2,339|| align=right|0,173|| align=right|4,18|| align=right|3,576||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89095)||2001 TU189|| align=right|15,6|| align=right|2,407|| align=right|0,092|| align=right|6,27|| align=right|3,735||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89096)||2001 TB190|| align=right|15,1|| align=right|2,294|| align=right|0,131|| align=right|5,04|| align=right|3,473||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89097)||2001 TS190|| align=right|16,8|| align=right|2,347|| align=right|0,117|| align=right|3,13|| align=right|3,594||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89098)||2001 TM192|| align=right|15,5|| align=right|2,393|| align=right|0,066|| align=right|6,19|| align=right|3,700||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89099)||2001 TF193|| align=right|14,8|| align=right|2,400|| align=right|0,132|| align=right|5,93|| align=right|3,717||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89100)||2001 TN194|| align=right|15,8|| align=right|2,360|| align=right|0,156|| align=right|7,05|| align=right|3,625||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89101)||2001 TF199|| align=right|16,5|| align=right|2,330|| align=right|0,154|| align=right|7,69|| align=right|3,557||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89102)||2001 TS199|| align=right|15,2|| align=right|2,581|| align=right|0,031|| align=right|9,39|| align=right|4,147||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89103)||2001 TN202|| align=right|15,0|| align=right|2,664|| align=right|0,157|| align=right|12,17|| align=right|4,347||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89104)||2001 TT202|| align=right|15,1|| align=right|3,055|| align=right|0,096|| align=right|11,35|| align=right|5,339||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89105)||2001 TZ205|| align=right|14,3|| align=right|2,551|| align=right|0,133|| align=right|15,57|| align=right|4,074||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89106)||2001 TB206|| align=right|16,4|| align=right|2,363|| align=right|0,231|| align=right|9,44|| align=right|3,633||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89107)||2001 TR206|| align=right|14,0|| align=right|3,083|| align=right|0,116|| align=right|20,11|| align=right|5,412||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89108)||2001 TE208|| align=right|16,0|| align=right|3,108|| align=right|0,127|| align=right|1,39|| align=right|5,479||MBA||11. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89109)||2001 TM210|| align=right|15,7|| align=right|2,400|| align=right|0,150|| align=right|8,78|| align=right|3,718||MBA||13. oktober 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89110)||2001 TW210|| align=right|14,7|| align=right|2,929|| align=right|0,236|| align=right|13,48|| align=right|5,011||MBA||13. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89111)||2001 TO211|| align=right|15,2|| align=right|2,603|| align=right|0,040|| align=right|13,33|| align=right|4,199||MBA||13. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89112)||2001 TW211|| align=right|15,7|| align=right|2,237|| align=right|0,206|| align=right|6,55|| align=right|3,345||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89113)||2001 TC214|| align=right|15,8|| align=right|2,351|| align=right|0,088|| align=right|5,69|| align=right|3,605||MBA||13. oktober 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89114)||2001 TJ218|| align=right|16,0|| align=right|2,444|| align=right|0,059|| align=right|6,30|| align=right|3,820||MBA||14. oktober 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89115)||2001 TQ220|| align=right|15,9|| align=right|2,465|| align=right|0,103|| align=right|3,48|| align=right|3,869||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89116)||2001 TC222|| align=right|16,1|| align=right|2,526|| align=right|0,147|| align=right|3,78|| align=right|4,014||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89117)||2001 TK222|| align=right|15,3|| align=right|2,585|| align=right|0,099|| align=right|14,11|| align=right|4,156||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89118)||2001 TT227|| align=right|15,7|| align=right|2,720|| align=right|0,128|| align=right|9,83|| align=right|4,486||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89119)||2001 TD231|| align=right|15,3|| align=right|2,655|| align=right|0,117|| align=right|12,86|| align=right|4,325||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89120)||2001 TX235|| align=right|15,3|| align=right|2,605|| align=right|0,074|| align=right|11,27|| align=right|4,205||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89121)||2001 TU238|| align=right|15,8|| align=right|2,404|| align=right|0,107|| align=right|9,25|| align=right|3,726||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89122)||2001 UN2|| align=right|16,0|| align=right|2,373|| align=right|0,084|| align=right|3,53|| align=right|3,655||MBA||18. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(89123)||2001 US2|| align=right|15,9|| align=right|2,331|| align=right|0,138|| align=right|6,48|| align=right|3,559||MBA||18. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(89124)||2001 UC3|| align=right|14,9|| align=right|3,063|| align=right|0,110|| align=right|9,89|| align=right|5,360||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89125)||2001 UK3|| align=right|15,4|| align=right|2,654|| align=right|0,034|| align=right|10,47|| align=right|4,322||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89126)||2001 UV3|| align=right|16,0|| align=right|2,610|| align=right|0,190|| align=right|2,20|| align=right|4,217||MBA||17. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(89127)||2001 UX3|| align=right|15,7|| align=right|2,444|| align=right|0,102|| align=right|6,92|| align=right|3,820||MBA||17. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(89128)||2001 UP7|| align=right|16,0|| align=right|2,654|| align=right|0,107|| align=right|11,86|| align=right|4,324||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89129)||2001 UH9|| align=right|15,8|| align=right|2,568|| align=right|0,075|| align=right|2,92|| align=right|4,115||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89130)||2001 UJ10|| align=right|14,5|| align=right|3,165|| align=right|0,107|| align=right|11,17|| align=right|5,629||MBA||20. oktober 2001||Powell||Powell
|-
|(89131)||2001 UC12|| align=right|15,5|| align=right|2,386|| align=right|0,127|| align=right|7,04|| align=right|3,684||MBA||23. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(89132)||2001 UU13|| align=right|16,0|| align=right|2,402|| align=right|0,114|| align=right|4,95|| align=right|3,722||MBA||24. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(89133)||2001 UV13|| align=right|16,4|| align=right|2,289|| align=right|0,232|| align=right|7,64|| align=right|3,463||MBA||24. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(89134)||2001 UW15|| align=right|15,7|| align=right|2,787|| align=right|0,023|| align=right|5,58|| align=right|4,652||MBA||25. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(89135)||2001 UB16|| align=right|15,4|| align=right|2,412|| align=right|0,116|| align=right|4,25|| align=right|3,746||MBA||25. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(89136)||2001 US16|| align=right|20,2|| align=right|1,356|| align=right|0,253|| align=right|1,91|| align=right|1,579||AMR PHA||23. oktober 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(89137)||2001 UD17|| align=right|16,5|| align=right|2,200|| align=right|0,250|| align=right|7,47|| align=right|3,262||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89138)||2001 UU19|| align=right|15,5|| align=right|3,104|| align=right|0,130|| align=right|0,89|| align=right|5,467||MBA||17. oktober 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(89139)||2001 UT20|| align=right|16,7|| align=right|2,291|| align=right|0,167|| align=right|3,44|| align=right|3,468||MBA||18. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89140)||2001 UT21|| align=right|15,1|| align=right|2,692|| align=right|0,134|| align=right|11,57|| align=right|4,416||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89141)||2001 UC25|| align=right|14,6|| align=right|3,024|| align=right|0,119|| align=right|10,25|| align=right|5,257||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89142)||2001 UP26|| align=right|14,5|| align=right|2,362|| align=right|0,171|| align=right|10,08|| align=right|3,630||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89143)||2001 UL30|| align=right|16,2|| align=right|2,385|| align=right|0,149|| align=right|7,54|| align=right|3,682||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89144)||2001 UL32|| align=right|15,3|| align=right|2,543|| align=right|0,051|| align=right|9,35|| align=right|4,056||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89145)||2001 UH33|| align=right|16,5|| align=right|2,279|| align=right|0,188|| align=right|6,38|| align=right|3,439||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89146)||2001 UO33|| align=right|14,9|| align=right|2,658|| align=right|0,067|| align=right|14,72|| align=right|4,333||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89147)||2001 UQ33|| align=right|15,9|| align=right|2,738|| align=right|0,051|| align=right|6,19|| align=right|4,530||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89148)||2001 US33|| align=right|14,9|| align=right|3,131|| align=right|0,161|| align=right|6,92|| align=right|5,539||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89149)||2001 UD34|| align=right|15,2|| align=right|2,356|| align=right|0,121|| align=right|7,03|| align=right|3,615||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89150)||2001 UF34|| align=right|15,1|| align=right|2,715|| align=right|0,126|| align=right|7,77|| align=right|4,473||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89151)||2001 UF35|| align=right|16,2|| align=right|2,366|| align=right|0,106|| align=right|7,49|| align=right|3,639||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89152)||2001 UW36|| align=right|14,9|| align=right|2,629|| align=right|0,110|| align=right|8,52|| align=right|4,261||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89153)||2001 UF38|| align=right|16,6|| align=right|2,437|| align=right|0,193|| align=right|2,23|| align=right|3,804||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89154)||2001 UO38|| align=right|16,2|| align=right|2,801|| align=right|0,034|| align=right|0,61|| align=right|4,688||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89155)||2001 UE39|| align=right|16,0|| align=right|2,720|| align=right|0,026|| align=right|5,65|| align=right|4,485||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89156)||2001 UA43|| align=right|16,1|| align=right|2,753|| align=right|0,032|| align=right|5,90|| align=right|4,567||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89157)||2001 UW43|| align=right|15,8|| align=right|2,220|| align=right|0,191|| align=right|5,54|| align=right|3,308||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89158)||2001 UE44|| align=right|16,2|| align=right|2,282|| align=right|0,082|| align=right|2,99|| align=right|3,447||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89159)||2001 UJ44|| align=right|15,3|| align=right|2,726|| align=right|0,018|| align=right|1,82|| align=right|4,501||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89160)||2001 UD48|| align=right|16,8|| align=right|2,159|| align=right|0,188|| align=right|1,79|| align=right|3,173||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89161)||2001 UL48|| align=right|16,3|| align=right|2,430|| align=right|0,178|| align=right|5,83|| align=right|3,788||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89162)||2001 UA49|| align=right|15,3|| align=right|2,917|| align=right|0,125|| align=right|2,80|| align=right|4,981||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89163)||2001 UJ49|| align=right|15,2|| align=right|2,601|| align=right|0,107|| align=right|15,11|| align=right|4,194||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89164)||2001 UX49|| align=right|14,3|| align=right|2,977|| align=right|0,075|| align=right|11,07|| align=right|5,134||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89165)||2001 UZ49|| align=right|16,5|| align=right|2,327|| align=right|0,202|| align=right|5,39|| align=right|3,548||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89166)||2001 UE50|| align=right|15,0|| align=right|2,537|| align=right|0,130|| align=right|14,54|| align=right|4,041||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89167)||2001 UF50|| align=right|14,0|| align=right|3,162|| align=right|0,097|| align=right|14,58|| align=right|5,621||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89168)||2001 UL50|| align=right|15,9|| align=right|2,329|| align=right|0,131|| align=right|7,65|| align=right|3,555||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89169)||2001 UR52|| align=right|15,3|| align=right|2,463|| align=right|0,121|| align=right|9,09|| align=right|3,865||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89170)||2001 UR53|| align=right|15,1|| align=right|2,783|| align=right|0,103|| align=right|3,92|| align=right|4,643||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89171)||2001 UZ54|| align=right|15,5|| align=right|2,798|| align=right|0,032|| align=right|2,54|| align=right|4,679||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89172)||2001 UE55|| align=right|15,3|| align=right|2,573|| align=right|0,114|| align=right|12,01|| align=right|4,128||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89173)||2001 UK55|| align=right|13,7|| align=right|3,158|| align=right|0,204|| align=right|16,48|| align=right|5,611||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89174)||2001 UO55|| align=right|16,1|| align=right|2,231|| align=right|0,176|| align=right|5,67|| align=right|3,331||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89175)||2001 UM57|| align=right|15,5|| align=right|3,319|| align=right|0,154|| align=right|1,77|| align=right|6,047||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89176)||2001 UP59|| align=right|16,0|| align=right|2,301|| align=right|0,127|| align=right|0,24|| align=right|3,489||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89177)||2001 UQ62|| align=right|15,2|| align=right|2,425|| align=right|0,138|| align=right|2,57|| align=right|3,776||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89178)||2001 UC64|| align=right|15,2|| align=right|2,755|| align=right|0,027|| align=right|7,91|| align=right|4,572||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89179)||2001 UV64|| align=right|15,3|| align=right|2,355|| align=right|0,101|| align=right|4,34|| align=right|3,614||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89180)||2001 UO65|| align=right|14,9|| align=right|2,709|| align=right|0,132|| align=right|9,36|| align=right|4,457||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89181)||2001 UT65|| align=right|16,2|| align=right|2,197|| align=right|0,172|| align=right|6,42|| align=right|3,256||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89182)||2001 UQ68|| align=right|14,0|| align=right|3,059|| align=right|0,097|| align=right|12,11|| align=right|5,350||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89183)||2001 UD70|| align=right|16,2|| align=right|2,393|| align=right|0,150|| align=right|2,95|| align=right|3,700||MBA||17. oktober 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(89184)||2001 UU73|| align=right|15,9|| align=right|2,388|| align=right|0,117|| align=right|3,16|| align=right|3,690||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89185)||2001 UY73|| align=right|15,1|| align=right|2,800|| align=right|0,085|| align=right|5,01|| align=right|4,685||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89186)||2001 UA75|| align=right|15,4|| align=right|2,851|| align=right|0,071|| align=right|3,21|| align=right|4,814||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89187)||2001 UD75|| align=right|16,4|| align=right|2,234|| align=right|0,205|| align=right|5,56|| align=right|3,338||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89188)||2001 UT75|| align=right|16,4|| align=right|2,257|| align=right|0,200|| align=right|4,53|| align=right|3,390||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89189)||2001 UU75|| align=right|16,2|| align=right|2,385|| align=right|0,029|| align=right|3,02|| align=right|3,684||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89190)||2001 UG76|| align=right|15,8|| align=right|2,335|| align=right|0,123|| align=right|6,20|| align=right|3,567||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89191)||2001 UH77|| align=right|15,4|| align=right|2,743|| align=right|0,130|| align=right|5,52|| align=right|4,542||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89192)||2001 UJ77|| align=right|15,0|| align=right|2,322|| align=right|0,124|| align=right|4,68|| align=right|3,538||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89193)||2001 UW77|| align=right|14,5|| align=right|2,377|| align=right|0,187|| align=right|7,86|| align=right|3,664||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89194)||2001 UZ77|| align=right|16,0|| align=right|2,465|| align=right|0,133|| align=right|6,55|| align=right|3,869||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89195)||2001 UO78|| align=right|16,9|| align=right|2,254|| align=right|0,130|| align=right|5,58|| align=right|3,383||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89196)||2001 UH79|| align=right|15,9|| align=right|3,067|| align=right|0,058|| align=right|10,63|| align=right|5,369||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89197)||2001 UN82|| align=right|15,2|| align=right|2,876|| align=right|0,032|| align=right|2,64|| align=right|4,877||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89198)||2001 UQ83|| align=right|15,3|| align=right|2,416|| align=right|0,115|| align=right|7,73|| align=right|3,755||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89199)||2001 UW83|| align=right|15,6|| align=right|2,555|| align=right|0,204|| align=right|1,74|| align=right|4,083||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89200)||2001 UH84|| align=right|15,3|| align=right|2,272|| align=right|0,184|| align=right|6,51|| align=right|3,423||MBA||21. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89201)||2001 UJ86|| align=right|16,0|| align=right|2,422|| align=right|0,143|| align=right|3,47|| align=right|3,769||MBA||16. oktober 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(89202)||2001 UJ90|| align=right|15,8|| align=right|3,096|| align=right|0,090|| align=right|11,23|| align=right|5,447||MBA||21. oktober 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(89203)||2001 UM93|| align=right|15,1|| align=right|2,640|| align=right|0,072|| align=right|10,03|| align=right|4,290||MBA||19. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(89204)||2001 UQ93|| align=right|14,6|| align=right|2,775|| align=right|0,117|| align=right|12,54|| align=right|4,622||MBA||19. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(89205)||2001 UY94|| align=right|15,8|| align=right|2,360|| align=right|0,274|| align=right|8,85|| align=right|3,624||MBA||19. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(89206)||2001 UC98|| align=right|15,8|| align=right|3,093|| align=right|0,091|| align=right|2,51|| align=right|5,439||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89207)||2001 UJ99|| align=right|15,9|| align=right|2,545|| align=right|0,074|| align=right|3,21|| align=right|4,059||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89208)||2001 UR103|| align=right|15,3|| align=right|3,046|| align=right|0,081|| align=right|5,54|| align=right|5,314||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89209)||2001 UU106|| align=right|15,7|| align=right|2,619|| align=right|0,158|| align=right|4,73|| align=right|4,238||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89210)||2001 UH108|| align=right|15,9|| align=right|2,906|| align=right|0,068|| align=right|2,50|| align=right|4,953||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89211)||2001 UX108|| align=right|15,7|| align=right|2,848|| align=right|0,074|| align=right|6,97|| align=right|4,806||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89212)||2001 UD109|| align=right|15,6|| align=right|2,531|| align=right|0,280|| align=right|7,01|| align=right|4,026||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89213)||2001 UW109|| align=right|15,1|| align=right|2,715|| align=right|0,173|| align=right|6,04|| align=right|4,473||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89214)||2001 UL111|| align=right|15,2|| align=right|2,722|| align=right|0,069|| align=right|7,37|| align=right|4,489||MBA||21. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89215)||2001 UM117|| align=right|15,2|| align=right|2,723|| align=right|0,062|| align=right|2,60|| align=right|4,493||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89216)||2001 UN117|| align=right|15,7|| align=right|2,431|| align=right|0,117|| align=right|2,50|| align=right|3,790||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89217)||2001 UM119|| align=right|14,6|| align=right|3,114|| align=right|0,124|| align=right|2,24|| align=right|5,495||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89218)||2001 UP119|| align=right|15,1|| align=right|2,728|| align=right|0,082|| align=right|5,97|| align=right|4,505||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89219)||2001 UJ120|| align=right|16,5|| align=right|2,529|| align=right|0,138|| align=right|2,75|| align=right|4,022||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89220)||2001 UK121|| align=right|15,8|| align=right|2,720|| align=right|0,058|| align=right|5,07|| align=right|4,484||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89221)||2001 UH122|| align=right|15,5|| align=right|2,689|| align=right|0,125|| align=right|3,35|| align=right|4,409||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89222)||2001 UM122|| align=right|15,9|| align=right|2,361|| align=right|0,126|| align=right|2,94|| align=right|3,626||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89223)||2001 UE123|| align=right|16,6|| align=right|2,220|| align=right|0,218|| align=right|3,15|| align=right|3,306||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89224)||2001 UU124|| align=right|15,2|| align=right|2,674|| align=right|0,181|| align=right|13,95|| align=right|4,372||MBA||22. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89225)||2001 UE126|| align=right|14,9|| align=right|3,033|| align=right|0,095|| align=right|12,82|| align=right|5,281||MBA||23. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89226)||2001 UH127|| align=right|15,2|| align=right|2,708|| align=right|0,067|| align=right|6,03|| align=right|4,456||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89227)||2001 UO127|| align=right|14,8|| align=right|2,694|| align=right|0,162|| align=right|14,07|| align=right|4,421||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89228)||2001 UT127|| align=right|15,3|| align=right|2,733|| align=right|0,106|| align=right|5,22|| align=right|4,518||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89229)||2001 UY127|| align=right|13,3|| align=right|3,111|| align=right|0,228|| align=right|21,34|| align=right|5,487||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89230)||2001 UF132|| align=right|14,4|| align=right|3,207|| align=right|0,083|| align=right|11,78|| align=right|5,743||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89231)||2001 UA141|| align=right|15,3|| align=right|3,192|| align=right|0,030|| align=right|8,76|| align=right|5,701||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89232)||2001 UP141|| align=right|16,3|| align=right|2,380|| align=right|0,150|| align=right|2,86|| align=right|3,672||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89233)||2001 UT146|| align=right|15,8|| align=right|2,627|| align=right|0,151|| align=right|4,67|| align=right|4,258||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89234)||2001 UZ146|| align=right|16,5|| align=right|2,597|| align=right|0,119|| align=right|1,62|| align=right|4,184||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89235)||2001 UU148|| align=right|15,5|| align=right|2,902|| align=right|0,023|| align=right|3,02|| align=right|4,944||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89236)||2001 UB150|| align=right|16,7|| align=right|2,415|| align=right|0,059|| align=right|5,62|| align=right|3,752||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89237)||2001 UD152|| align=right|14,6|| align=right|2,583|| align=right|0,127|| align=right|18,33|| align=right|4,150||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89238)||2001 UQ153|| align=right|15,7|| align=right|2,427|| align=right|0,089|| align=right|5,75|| align=right|3,780||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89239)||2001 UX153|| align=right|15,7|| align=right|2,895|| align=right|0,073|| align=right|2,60|| align=right|4,925||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89240)||2001 UO156|| align=right|16,1|| align=right|2,598|| align=right|0,129|| align=right|2,94|| align=right|4,186||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89241)||2001 UE157|| align=right|15,2|| align=right|3,116|| align=right|0,032|| align=right|10,45|| align=right|5,499||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89242)||2001 UP157|| align=right|15,4|| align=right|2,714|| align=right|0,066|| align=right|4,74|| align=right|4,471||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89243)||2001 UF159|| align=right|15,4|| align=right|2,865|| align=right|0,061|| align=right|3,10|| align=right|4,849||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89244)||2001 UY164|| align=right|15,7|| align=right|2,713|| align=right|0,083|| align=right|9,43|| align=right|4,468||MBA||23. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89245)||2001 UQ167|| align=right|14,2|| align=right|2,586|| align=right|0,094|| align=right|14,25|| align=right|4,157||MBA||19. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89246)||2001 UU167|| align=right|14,7|| align=right|2,451|| align=right|0,135|| align=right|11,43|| align=right|3,836||MBA||19. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89247)||2001 UE168|| align=right|14,0|| align=right|2,687|| align=right|0,146|| align=right|14,17|| align=right|4,405||MBA||19. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89248)||2001 UR169|| align=right|15,3|| align=right|2,962|| align=right|0,087|| align=right|10,43|| align=right|5,098||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89249)||2001 UA171|| align=right|15,7|| align=right|2,420|| align=right|0,151|| align=right|2,48|| align=right|3,764||MBA||21. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(89250)||2001 UH174|| align=right|16,3|| align=right|2,344|| align=right|0,236|| align=right|6,88|| align=right|3,589||MBA||18. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov